

Cinema 
 Morning  – film del 2001 diretto da Ami Canaan Mann
 Morning  – film del 2010 diretto da Leland Orser

Musica 
 Morning  – singolo dei Wet Wet Wet del 1996, dall'album Picture This
 Morning  – album di Amel Larrieux del 2006
 (m)orning  – EP dei Mae del 2009

Altro 
 Morning  – nave baleniera
 Morning  – nome che può riferirsi alla rivista giapponese di manga Weekly Morning